Le mot Iditarod se retrouve dans :
 la rivière Iditarod, rivière d'Alaska qui a donné son nom à :
 la ville fantôme d'Iditarod
 Iditarod Trail Sled Dog Race, la course de traîneaux à chiens entre Seward et Nome
 Iditarod Trail, la piste historique qui va de Seward à Nome